akcija Krug - Dubrovnik, hrvatska oslobodilačka operacija u Domovinskom ratu
akcija Krug - Nova Gradiška, hrvatska oslobodilačka operacija u Domovinskom ratu
akcija Krug - Novska, hrvatska oslobodilačka operacija u Domovinskom ratu
akcija Krug - Požega, hrvatska oslobodilačka operacija u Domovinskom ratu
operacija Oluja - Krug, hrvatska oslobodilačka operacija u Domovinskom ratu
operacija Krug (Goražde)
operacija Krug (Gornji Karabah), deportacija armenskih civila

Izvori